HMS Ursula ist der Name folgender U-Boote:

 HMS Ursula (N59)
 HMCS Corner Brook (SSK 878), in Dienst gestellt als HMS Ursula (S42)